Le terme de guerres anglo-afghanes désignent un ensemble de conflits ayant opposés le Royaume-Uni à l’Afghanistan :
 Première guerre anglo-afghane (1839-1842) ;
 Seconde guerre anglo-afghane (1878-1880) ;
 Troisième guerre anglo-afghane (1919).

Voir aussi